Vaca de mar puede referirse a:

 Vaca marina, un mamífero grande y pesado que vive en aguas tropicales.
 el nombre común de Aplysia dactylomela en las Islas Canarias, un molusco que vive en el agua.